Sandusky bezeichnet:

 Sandusky (Lokomotive), die erste Lokomotive, die in Ohio in Gebrauch war
 Sandusky (Band), niederländische Country/Rock-Band
 Sandusky Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Sandusky Auto Parts & Motor Truck Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sandusky (Alabama)
 Sandusky (Illinois)
 Sandusky (Indiana)
 Sandusky (Iowa)
 Sandusky (Michigan)
 Sandusky (New York)
 Sandusky (Ohio), im Erie County
 Sandusky (Texas)
 Sandusky (West Virginia)
 Sandusky (Wisconsin), im Sauk County
 Sandusky County, Verwaltungseinheit in Ohio

Fließgewässer:
 Sandusky River, Fluss in Ohio

Sandusky ist der Familienname folgender Personen:
 John Sandusky (1925–2006), US-amerikanischer American-Football-Trainer 

Sonstiges:
 Sandusky Bay